Ху́ниор Осма́р Игна́сио Ало́нсо Мухи́ка (; ) — парагвайский футболист, защитник клуба «Краснодар» и сборной Парагвая.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Серро Портеньо». 10 марта 2013 года в матче против «Депортиво Капиата» дебютировал в парагвайской Примере. 5 августа в поединке против «Серро Портеньо ПФ» забил свой первый гол за команду. В том же сезоне Алонсо помог клубу выиграть чемпионат.

В начале 2017 года перешёл во французский «Лилль». 18 февраля в матче против «Кана» дебютировал в Лиге 1. 6 августа в поединке против «Нанта» Алонсо забил свой первый гол за «Лилль».

Летом 2018 года на правах аренды перешёл в испанскую «Сельту». 18 августа в матче против «Эспаньола» дебютировал в Ла Лиге.

7 января 2019 года Хуниор Алонсо отправился в аренду в «Боку Хуниорс».

В 2020—2021 годах парагваец выступал за «Атлетико Минейро». Выиграл два чемпионата штата Минас-Жерайс, а в 2021 году завоевал с «галос» своеобразный внутренний «требл», добавив к титулу чемпиона штата ещё победы в бразильской Серии A и Кубке Бразилии.

В январе 2022 года стало известно, что игрок переходит «Краснодар» за 8 млн €. «Атлетико Минейро» в качестве бонусов должен был получить ещё 2 млн €. Контракт подписан до конца июня 2025 года. Однако уже в марте игрок отправился в аренду в свой бывший клуб, так и не сыграв за «Краснодар» ни одного официального матча. 23 февраля в поединке Кубка России против московского ЦСКА Хуниор дебютировал за основной состав. 5 марта в матче против московского «Торпедо» он дебютировал в РПЛ

Карьера в сборной 
В начале 2013 года в Алонсо стал серебряным призёром молодёжного чемпионата Южной Америки в Аргентине. На турнире он сыграл в матчах против команд Перу, Уругвая и дважды против Колумбии. В поединке против перуанцев и уругвайцев забил два гол.

Летом того же года Алонсо принял участие в молодёжном чемпионате мира в Турции. На турнире он сыграл в матчах против команд Мали, Мексики, Греции и Ирака.

6 марта 2013 года в товарищеском матче против сборной Коста-Рики Алонсо дебютировал за сборную Парагвая.

Принял участие в двух Кубках Америки — в 2019 и 2021 годах.

Титулы и достижения 
  Чемпион Парагвая (2): Клаусура 2013, Апертура 2015
  Вице-чемпион Парагвая (2): Клаусура 2014, Клаусура 2015
  Чемпион Аргентины (1): 2019/20
  Финалист Кубка Суперлиги Аргентины (1): 2019
  Обладатель Суперкубка Аргентины (1): 2018/19
  Чемпион штата Минас-Жерайс (2): 2020, 2021
  Чемпион Бразилии (1): 2021
  Чемпион Кубка Бразилии (1): 2021
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата Южной Америки (1): 2013

Примечания

Ссылки 
 Статистика на fichajes.com

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки сборной Парагвая по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Краснодар»